Colette (restaurant), een restaurant in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Colette (schrijfster) (Sidonie-Gabrielle Colette) (1873 - 1954), Frans schrijfster
Colette (warenhuis), een trendy modewarenhuis in Parijs
Colette (2013), een Tsjechische film uit 2013
Colette (2018), een Brits-Amerikaanse film uit 2018
Colette Burgeon, Belgisch politica
Colette Flesch, Luxemburgs politica
Colette Wickenhagen, Nederlands jazz-zangeres

Coleta 
Coleta van Corbie, bekend als Coleta (Colette), een heilige
Mijn tante Coleta, een roman van R.J. Peskens
Coleta (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois